Toponímia:
 Bayard (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Bayard (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 Bayard (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Bayard (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Bayard-sur-Marne, municipi al departament de l'Alt Marne (regió de Gran Est)
 Coll Bayard, port de muntanya dels Alps a la divisòria d'aigües entre les conques de la Durença i l'Isère
 Biografies:
 Hippolyte Bayard (Breteuil-sur-Noye, 1801- Nemours, 1887), inventor i fotògraf francès
 Jean Bayard (Tolosa de Llenguadoc, 1897 – 1995), jugador de rugbi francès